Владимир Га́лкин:
 Галкин, Владимир Александрович (1908—1944) — полковник, Герой Советского Союза.
 Галкин, Владимир Исидорович (1880—после 1931) — офицер Русской императорской армии; украинский военачальник (генерал-хорунжий армии Украинской народной республики).
 
 Галкин, Владимир Филиппович (Исаак Фишелевич Галкин, псевдоним Горин; 1863—1925) — русский революционер, публицист и педагог.